Nikita, keresztnév
 Nikita (1986) Elton John dala
 Nikita (1990), francia film, rendezte Luc Besson
 Nikita (2010–), amerikai televíziós sorozat
 Nikita, a bérgyilkosnő (1997–2001), kanadai televíziós sorozat

fi:Nikita
la:Nicetas